Виља Вијеха има више значења:

 Виља Вијеха, Ес-Асијенда Виља Вијеха (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Виља Вијеха (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику